The Boy with No Name — пятый студийный альбом шотландской рок-группы Travis, релиз которого состоялся 7 мая 2007 года.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Travis 
 Российский неофициальный сайт о группе Travis 
 Польский сайт о группе Travis 

Альбомы Epic Records
Альбомы, спродюсированные Найджелом Годричем
Альбомы Travis